Edmund Szewczak – polski ksiądz katolicki
 Janusz Szewczak – polski polityk
 Krzysztof Szewczak – polski polityk
 Tomasz Szewczak – polski sportowiec